Cтарый шведский календарь именин установлен Шведской академией в 1901 году и официально действовал до 1972 года. Некоторые дни в нём относятся к традиционным и религиозным праздникам, а не личным именам. Некоторые имена связаны с днями почитания святых или мучеников, от имён которых ведут происхождение. Рабочая группа, состоящая из членов Шведской академии, издателей и других представителей общественности, в 2001 году согласовала новый календарь именин, во многом совпадающий со старым, но включающий новые имена. Предполагается, что список будет обновляться каждые 15 лет.

В Швеции празднование именин является обычной практикой.

Январь 
 Новый год, нет имени
 Svea
 Alfred
 Rut
 Hanna
 Богоявление, нет имени
 August
 Erland
 Gunnar
 Sigurd
 Hugo
 Frideborg
 Knut
 Felix
 Laura
 Hjalmar
 Anton
 Hilda
 Henrik
 Fabian
 Agnes
 Vincent
 Emilia
 Erika
 Paulus
 Botilda
 Göte
 Karl (*)
 Valter
 Gunilla, Gunhild
 Ivar

Февраль 
 Max
 Сретение (нет имени)
 Disa
 Ansgar
 Agata
 Dorotea
 Rikard
 Berta
 Fanny
 Eugenia
 Yngve
 Evelina
 Agne
 Valentin
 Sigfrid (*)
 Julia
 Alexandra
 Frida
 Gabriella
 Hulda
 Hilding
 Martina
 Torsten
 Mattias
 Sigvard
 Torgny
 Lage
 Maria
 (только високосный год)

Март 
 Albin
 Ernst
 Gunborg
 Adrian
 Tora
 Ebba
 Camilla
 Filippa
 Torbjörn
 Ethel
 Edvin
 Viktoria (*)
 Greger
 Matilda
 Kristoffer
 Herbert
 Gertrud
 Edvard
 Josef
 Joakim
 Bengt
 Viktor
 Gerda
 Gabriel
 Благовещение (нет имени)
 Emanuel
 Rudolf
 Malkolm
 Jonas
 Holger
 Ester

Апрель 
 Harald
 Gudmund
 Ferdinand
 Ambrosius
 Nanna
 Vilhelm
 Ingemund
 Hemming
 Otto
 Ingvar
 Ulf
 Julius
 Artur
 Tiburtius
 Olivia
 Patrik
 Elias
 Valdemar
 Olaus Petri
 Amalia
 Anselm
 Albertina
 Georg
 Vega
 Markus
 Teresia
 Engelbrekt
 Ture
 Tyko
 Mariana

Май 
 Valborg
 Filip
 Göta
 Monika
 Gotthard
 Sigmund
 Gustava
 Åke
 Jonatan
 Esbjörn
 Märta
 Carlos
 Linnea
 Halvard
 Sofia
 Hilma
 Rebecka
 Erik
 Alrik
 Karolina
 Konstantin
 Henning
 Desideria
 Ragnvald
 Urban
 Vilhelmina
 Blenda
 Ingeborg
 Baltsar
 Fritjof
 Isabella

Июнь 
 Nikodemus
 Rutger
 Ingemar
 Holmfrid
 Bo
 Gustav (*)
 Robert
 Salomon
 Börje
 Svante
 Bertil
 Eskil
 Aina
 Håkan
 Justina
 Axel
 Torborg
 Björn
 Germund
 Flora
 Alf
 Paulina
 Adolf
 Johannes
 David
 Rakel
 Selma
 Leo
 Petrus
 Elof

Июль 
 Aron
 Rosa
 Aurora
 Ulrika
 Melker
 Esaias
 Klas
 Kjell
 Götilda
 Anund
 Eleonora
 Herman
 Joel
 Folke
 Ragnhild
 Reinhold
 Alexis
 Fredrik
 Sara
 Margareta
 Johanna
 Magdalena
 Emma
 Kristina
 Jakob
 Jesper
 Marta
 Botvid
 Olof
 Algot
 Helena, Elin

Август 
 Per
 Karin
 Tage
 Arne
 Ulrik
 Sixten
 Arnold
 Sylvia (*)
 Roland
 Lars
 Susanna
 Klara
 Hillevi
 Ebbe
 Stella
 Brynolf
 Verner
 Helena
 Magnus
 Bernhard
 Josefina
 Henrietta
 Signe
 Bartolomeus
 Lovisa
 Östen
 Rolf
 Augustin
 Hans
 Albert
 Arvid

Сентябрь 
 Samuel
 Justus
 Alfhild, Alva
 Moses
 Adela
 Sakarias
 Regina
 Alma
 Augusta
 Tord
 Dagny
 Tyra
 Ambjörn
 Ida
 Sigrid, Siri
 Eufemia
 Hildegard
 Alvar
 Fredrika
 Lisa
 Matteus
 Maurits
 Tekla
 Gerhard
 Signild
 Einar
 Dagmar
 Lennart
 Mikael
 Helge

Октябрь 
 Ragnar
 Ludvig
 Evald
 Frans
 Bror
 Jenny
 Birgitta
 Nils
 Ingrid
 Helmer
 Erling
 Valfrid
 Teofil
 Manfred
 Hedvig
 Finn
 Antoinetta
 Lukas
 Tore
 Sibylla (*, до 1934 года — Kasper)
 Birger
 Seved
 Sören
 Evert
 Inga
 Amanda
 Sabina
 Simon
 Viola
 Elsa
 Edit

Ноябрь 
 День всех святых
 Tobias
 Hubert
 Sverker (Nore до 1905)
 Eugen
 Gustav Adolf (*)
 Ingegerd
 Vendela
 Teodor
 Martin Luther
 Mårten
 Konrad
 Christian
 Emil
 Leopold
 Edmund
 Napoleon (*)
 Magnhild
 Elisabet
 Pontus
 Helga
 Cecilia
 Klemens
 Gudrun
 Katarina
 Torkel
 Astrid (*, Estrid до 1907)
 Malte
 Sune
 Anders

Декабрь 
 Oskar (*)
 Beata
 Lydia
 Barbro
 Sven
 Nikolaus
 Agaton
 Virginia
 Anna
 Malin
 Daniel
 Alexander
 Lucia
 Sten
 Gottfrid
 Assar
 Inge
 Abraham
 Isak
 Israel
 Tomas
 Natalie
 Adam
 Eva
 Рождество (нет имени)
 Stefan—Staffan
 Johannes
 Избиение младенцев (нет имени)
 Abel
 Set
 Sylvester

Примечания

Ссылки 
 Именины на сайте Шведской академии(швед.)

Культура Швеции
Праздники Швеции